Shelburne Hotel ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Shelburne Hotel (New Jersey), ID-Nr. 78001733
 Shelburne Hotel (Washington), ID-Nr. 78002765